Bent Jakobsen er navnet på flere personer:
 Bent Jakobsen (atlet) (født 1966) − tidligere dansk atlet
 Bent Jakobsen (civilingeniør) (født 1929) − dansk civilingeniør
 Bent Jakobsen (forfatter) (født 1959) − dansk forfatter
 Bent Jakobsen (håndboldspiller) (født 1919) − dansk håndboldspiller og -træner